

Новодубровка — присілок, Біловський округ, Кемеровська область
 Новодубровка — присілок, Кожевниковський район, Томська область